Обо́лтус:
 Оболтус — река в России, протекает в Республике Коми, Архангельской области.
 Оболтус — глупый человек, болван, бездельник. 
 «Оболтус» — фильм (США, 1999).